Cândido Rondon - militar e sertanista brasileiro
Marechal Cândido Rondon (Paraná) - município brasileiro do estado do Paraná
Marechal Rondon (Salvador) - bairro da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia
Rodovia Marechal Rondon - rodovia que liga a capital à porção noroeste do estado de São Paulo
Marechal Rondon (Canoas) - bairro de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil 
Colégio Estadual Marechal Rondon (Campo Mourão) - colégio público do município brasileiro de Campo Mourão, Paraná

Desambiguação
Desambiguações de topônimos